Rajd Nowej Zelandii 1986 (17. AWA Clarion Rally of New Zealand) – 17 Rajd Nowej Zelandii rozgrywany w Nowej Zelandii w dniach 5-8 lipca. Była to siódma runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 1986.  Rajd został rozegrany na nawierzchni szutrowej. Bazą rajdu było miasto Auckland.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja po 7 rundach 
Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Przypisy 

Nowa Zelandia
1986
1986 w Nowej Zelandii